Anthony Modeste – grenadyjski piłkarz urodzony w 1975 roku
 Anthony Modeste – francuski piłkarz urodzony w 1988 roku